Die Bezeichnung Kassie (lateinisch Cassia) wird in der Botanik verwendet für:

 die Pflanzengattung der Kassien (Cassia)
 früher auch für Alexandrinische Senna (Cassia senna)
 die Zimtkassie (Cinnamomum cassia oder auch Cinnamomum aromaticum), die jedoch trotz ihres Namens nicht zur Gattung der Kassien gehört

Zudem steht Cassia für:

 die Süße Akazie (Acacia farnesiana)
 Via Cassia, die italienische Staatsstraße 2 
 Kassia (auch: Kasia), eine byzantinische Dichterin sowie Komponistin des frühen 9. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Cassie (Begriffsklärung)
 Kassai